Бокас има више значења:

 Бокас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бокас, Естасион Бокас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Бокас (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику